Argeleb is de naam van twee personages uit de werken over de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien:
Argeleb I, was de zevende koning van Arthedain.
Argeleb II, de tiende koning van Arthedain en twaalfde van Arnor.